Herval kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Herval (kommun), Rio Grande do Sul, 
 Herval (ort), Rio Grande do Sul,

Storbritannien 

 Heaval, berg, Skottland, Eilean Siar, 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar